Die Großmutter ist Titel literarischer Werke
 Die Großmutter (Němcová), Božena Němcová 
 Die Großmutter (Simenon), Georges Simenon